Пеги:
 Пеги — византийская крепость в Мизии, после захвата турками-османами в 1371 году получила название Бига.
 Пеги — специальное приспособление для трюковых велосипедов и самокатов.
 Пеги, Шарль (1873—1914) — французский поэт, публицист, эссеист и редактор.

См. также 
 Пегги